Ягода може да се отнася за:

 Ягода – род растения от семейство Розови и техните плодове
 Ягода (село) – село в България, област Стара Загора
 Ягода (Шри Ланка) – селище в Шри Ланка
 Ягода – остаряло женско име в България
 Ягода, Г. Г. (1891 – 1938) – съветски политически и държавен деец, един от главните ръководители на съветските органи за Държавна сигурност, нарком (министър) на вътрешните работи